Vinton puede referirse a:

Lugares en Estados Unidos
Vinton, un área no incorporada ubicada en el condado de Plumas, California;
Fort Vinton, un pequeño puesto de avanzada militar de la Florida que existió desde 1839 hasta 1858;
Vinton, una ciudad ubicada en el condado de Benton, Iowa;
Vinton un área no incorporada ubicada en el condado de Crowley, Kansas;
Vinton, un pueblo ubicado en la parroquia de Calcasieu, Luisiana;
Vinton, un pueblo fantasma en el condado de Valley, Nebraska;
Municipio de Vinton, un municipio ubicado en el condado de Valley, Nebraska;
Vinton, una villa ubicada en el condado de Gallia, Ohio;
Condado de Vinton, un condado del estado de Ohio;
Municipio de Vinton, un municipio ubicado en el condado de Vinton, Ohio;
Vinton, una villa ubicada en el condado de El Paso, Texas;
Vinton, un pueblo situado en el condado de Roanoke, Virginia;

Personas
Bobby Vinton (1935-), un cantante estadounidense;
Vinton Cerf (1943-),  un científico de la computación estadounidense;
Frederic Porter Vinton (1846–1911), un pintor estadounidense;
Will Vinton (1947-2018), un director estadounidense;

Otros 
USS Vinton (AKA-83), un barco de la Marina de los Estados Unidos.